Костандово може да се отнася за:

 Костандово, град в България
 Костандово, железопътна гара